En linguistique, un déverbal ou déverbatif désigne de façon générale le produit d'une opération de dérivation lexicale à partir d'un verbe. Il peut s'agir :
 d'un nom déverbal ;
 d'un verbe déverbal.

On parle aussi d' par exemple en anglais pour les verbes utilisés pour exprimer un attribut, sans qu'il n'y ait à proprement parler de dérivation lexicale.